Oclaso è il nome di un personaggio della mitologia greca. È citato come pronipote di Cadmo, fondatore e primo re di Tebe. 

È figlio del re Penteo, a sua volta figlio di Agave (figlia di Cadmo), e dunque appartenente alla famiglia reale di Tebe. 

Non gli sono attribuite gesta, è nominato in relazione alle vicende del padre, smembrato dalla propria madre e le sue sorelle, per volere e vendetta di Dioniso. Non fu mai re .

La stirpe

Note 

Personaggi beoti della mitologia greca
Principi della mitologia greca